Nikita o Niquita puede referirse a:

 Nikita Kozhemyaka o Nikita el curtidor, personaje del folclore ruso, localizado en tiempos legendarios.
 Niquita el Godo (?-372), evangelizador de los godos (San Nicetas Godo o San Nikita, o Nikita mártir -fiesta, 15 de septiembre-).
 Nikita de Novgorod (?-1108), arzobispo de Novgorod (San Nikita de Novgorod o San Nikita arzobispo).
 Nikita el estilita (?-1186), vivió como ermitaño en las cercanías del monasterio de Yaroslav (San Nikita el estilita).
 Nikita Ivánovich Panin (1718-1783), mentor de Catalina la Grande.
 Nikita Petróvich Panin (1770-1837), famoso diplomático ruso.
 Nikitas Stamatelopoulos (1784–1849), uno de los principales jefes del levantamiento armado de 1821 que concluyó con la resurrección del estado nacional griego en 1829.
 Nikita Serguéyevich Jruschov (1894-1971), máximo dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.) entre 1953 y 1964.
 Nikita Mandryka (1940-), historietista francés de ascendencia rusa.
 Nikita Serguéyevich Mijalkov (1945-), actor y director de cine ruso.
 Nikita Denise (1976-), pseudónimo de la actriz y directora porno checa Denisa Balážová.
 Nikita Mazepin (1999-), piloto de automovilismo ruso.

Topónimos 
 Nikita (Нікіта), ciudad de Ucrania.
 Nikitas, localidad del norte de Chipre.

Cine, televisión y música 
 La canción Nikita, parte del álbum Ice on Fire de Elton John (1985).
 La película Nikita, dirigida en 1990 por el francés Luc Besson.
 La serie de televisión La femme Nikita (1997-2001), basada en la película de 1990.
 La serie de televisión Nikita (2010-), basada en la película de Luc Besson y en la serie de televisión de 1997.
 NikitA, dúo musical ucraniano.

Notas 

Nombres masculinos